Hensler, também grafado Henssler, Henßler, Hänssler ou Henseler é um sobrenome de origem alemã. Pode referir-se a:

Elise Hensler (1836–1929), cantora de ópera suíça e segunda esposa de Fernando II de Portugal

Francisco Hensler (1864–1925) — fotógrafo teuto-brasileiro

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã